Исаак Лурье:
 Лурье, Исаак Александрович (1890—1956) — советский математик, профессор и начальник кафедры высшей математики Военно-инженерной академии РККА имени В. В. Куйбышева.
 Лурье, Исаак Григорьевич (1890 — после 1941) — журналист, белорусский общественный деятель.
 Лурье, Исаак Лазаревич — советский горный инженер, металловед, лауреат Сталинской премии.
 Лурье, Исаак Михайлович (1922—1994) — советский актёр и певец.
 Лурье, Исаак Симхович (1874—1938) — российский еврейский этнограф, востоковед и архивист.